Looschen ist der Familienname folgender Personen:

 Jannik Looschen (* 1997), deutscher Fußballspieler